Глинка-Маврин — составная фамилия; имеет женскую форму Глинка-Маврина.
 Глинка-Маврин, Борис Григорьевич (1810—1895) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, командующий войсками Казанского военного округа.
 Глинка-Маврина, Варвара Ивановна (более известна под фамилией Икскуль фон Гильденбанд; 1850—1928) — русская общественная деятельница, писательница, переводчик и издатель, сестра милосердия, благотворительница.